Clementine de Vere ist der Name folgender Personen:

* Clementine de Vere (1864–1954), französische Opernsängerin (Sopran), siehe Clémentine de Vere
 Clementine de Vere (1888–1973), britische Schauspielerin und Illusionistin, siehe Clémentine de Vère